Alan Campbell je lahko:
Alan Campbell (pastor) (r. 1949)
Alan Campbell (scenarist)
Alan Campbell (politik) (r. 1957)
Alan Campbell (učenjak)